Robert Hendrickson ist der Name folgender Personen:

* Robert Hendrickson (Regisseur), US-amerikanischer Regisseur und Produzent 
 Robert C. Hendrickson (1898–1964), US-amerikanischer Politiker